La stagione 1954-1955 è stata la cinquantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Tommy Briggs del  con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Birmingham City e Luton Town e  promosse in First Division 1955-1956.
  Ipswich Town e  Derby County retrocesse in Third Division North/South 1955-1956.

Voci correlate
First Division 1954-1955
Third Division North/South 1954-1955
FA Cup 1954-1955
FA Charity Shield 1955

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955